Epping (Dacota do Norte) - localidade na Dacota do Norte, Estados Unidos
Epping (Essex) - localidade na Essex, Inglaterra
Epping (Mosela) - localidade na Mosela, França
Epping (Nova Hampshire) - localidade na Nova Hampshire, Estados Unidos
Epping (Nova Gales do Sul) - localidade na Nova Gales do Sul, Austrália
Epping (Victoria) - localidade na Victoria (Austrália)